Reprezentacja Demokratycznej Republiki Konga w piłce ręcznej mężczyzn – narodowy zespół piłkarzy ręcznych Demokratycznej Republiki Konga. Reprezentuje swój kraj w rozgrywkach międzynarodowych.

Udział w mistrzostwach Afryki 

Piłka ręczna w Demokratycznej Republice Konga
Demokratyczna Republika Konga
Reprezentacje narodowe Demokratycznej Republiki Konga